ETBF ist Abkürzung für:
European Tenpin Bowling Federation
 Enterotoxigenic Bacteroides fragilis
Abkürzung